Ел Пресон има више значења:

 Ел Пресон (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пресон, Исела (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пресон (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пресон (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пресон, Рејес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пресон (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пресон (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пресон (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику